Das 8. Internationale Tennisturnier von Zinnowitz fand vom 24. Juni bis zum 1. Juli 1962 im Ostseebad Zinnowitz statt.

Dreifachsiegerin wurde Eva Johannes, die im Damendoppel mit Änne Lindner und im Mixed mit Horst Stahlberg erfolgreich war. Stahlberg gewann auch das Einzel, womit er seinen Erfolg von 1957 wiederholen konnte, gegen Peter Fährmann, der wie im Vorjahr an der Seite von Werner Rautenberg auch das Finale im Herrendoppel erreichte, das vom Titelverteidiger Pavel Korda und dem Ungarn Ferenc Komáromi gewonnen wurde. Rautenberg stand mit Hella Vahley auch im Mixed-Finale.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes im DTSB, 6. Jahrgang, Heft 7, Juli 1962

1962
Tennisturnier 1962
Tennisturnier in Zinnowitz